Luis, duque en Baviera (en alemán, Ludwig Herzog in Bayern;Múnich, 21 de junio de 1831-ibidem, 6 de noviembre de 1920), fue un príncipe bávaro perteneciente a la Casa de Wittelsbach. Ostentó desde su nacimiento el tratamiento de Su Alteza Real y el título de duque en Baviera. Es especialmente conocido por ser hermano de Isabel de Baviera, emperatriz de Austria y reina de Hungría y Bohemia, conocida cariñosamente como "Sissi".

Biografía

Infancia y juventud 

Hijo primogénito del duque Maximiliano en Baviera y de la princesa real Ludovica de Baviera, Luis nació en el palacio que su padre poseía en Múnich, en 1831. Pasó su adolescencia en el castillo de Possenhofen, residencia de los Wittelsbach a las orillas del lago Starnberg, educado entre la salvajez de la naturaleza y lejos del protocolo habitual de la corte.

Primer matrimonio y descendencia 

En 1857, renunció a su derecho de primogenitura, que pasó a su hermano, Carlos Teodoro, al contraer matrimonio morganáticamente con una actriz de teatro, Henriette Mendel (1833-1891), a quien, tras la boda, el rey Maximiliano I de Baviera le otorgó el título nobiliario de baronesa de Wallersee (Freiin von Wallersee).

La pareja tuvo dos hijos:
 María Luisa Mendel von Wallersee (1858-1940), baronesa de Wallersee. Casada con el conde Jorge Larisch von Moennich (1855-1928), que se vería envuelta en el escándalo de Mayerling que supuso el suicidio de su primo, el príncipe Rodolfo de Austria, y su amante, la baronesa María Vetsera.
 Carlos Manuel Mendel von Wallersee (1859-1859), barón de Wallersee, que murió a los tres meses de nacer.

Segundo matrimonio 
Tras la muerte de Henriette, acaecida en 1891, en 1892 volvió a casarse con otra actriz, Bárbara Antonie Barth (1871-1956), elevada tres días antes de la boda a la dignidad de baronesa de Bartolf (Frau von Bartolf) por la emperatriz de Austria, Isabel de Baviera.

Bárbara tuvo una hija, Helena Mayr von Bartolf, mientras aún estaba casada con el duque Luis, fruto de las relaciones sexuales mantenidas con el que sería su segundo esposo, Maximiliano Mayr. La infidelidad supuso el fin de la relación, llegando el divorcio en el año 1913.

Fallecimiento y entierro 
Luis murió tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en 1920, y fue enterrado en el Ostfriedhof de Múnich.

Títulos, órdenes y empleos

Títulos 
 21 de junio de 1831-6 de noviembre de 1920: Su Alteza Real el duque Luis Guillermo en Baviera.

Órdenes

Extranjeras 
 1854:  Caballero de la Orden del Toisón de Oro () (Diploma n.º 964)

Ancestros

Notas

Referencias 

Nobles de Alemania del siglo XIX
Duques en Baviera (título honorífico de los Wittelsbach)
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Nacidos en Múnich
Fallecidos en Múnich
Nobles de Alemania del siglo XX